Joseph-Marie Lo Duca (1905-2004) - escritor italiano
 Paul Lo Duca (1972) - jogador de beisebol estadunidense

Desambiguações de sobrenomes